Brunonia, kan avse:

 Brunonia (släkte) – ett släkte tvåhjärtbladiga växter
 1570 Brunonia – en asteroid i huvudbältet
 Brunonia Glacier – en glaciär i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
 Mount Brunonia – ett berg i Australien